1688 км, 1688-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1688 км (платформа) — остановочный пункт / пассажирская платформа Башкирскиго региона (ранее Башкирского отделения) Куйбышевской железной дороги. Код 655615.	
 1688 км — прежнее название деревни Старая Кудеевка Иглинского района Республики Башкортостан.